L'IMV 1600 est un véhicule utilitaire produit par IMV de 1968 à 1989. Ce fourgon est similaire à l'IMV Donau mais la production du 1600 a commencé en 1968 et est basée sur un nouveau châssis, celui de la limousine GAZ-13 qui en raison de sa taille, était considéré comme idéal pour les véhicules commerciaux. Le véhicule est principalement basé sur des véhicules soviétiques plutôt que sur ceux de DKW et son moteur calqué sur celui du GAZ-M1 (basé sur le Ford Model B) déjà obsolète puisque produit pour la première fois en 1932.

 véhicules ont été vendus dans l'ex-Yougoslavie. Ce véhicule a également été produit en Ukraine sous le nom de ZAZ 1600. 

Il est considéré comme le dernier véhicule d'origine produit par IMV après son acquisition par Renault en 1988. Il est remplacé par le Renault Master produit en Yougoslavie. Ce véhicule est toujours courant dans les anciens pays yougoslaves tels que la Serbie et est toujours utilisé par l'armée. Le véhicule pèse de 2 à 4 tonnes selon version.

Bibliographie 
 Jason Vuic, The Yugo: The Rise and Fall of the Worst Car in History, Hill and Wang; 1st Edition, 2010.

Notes et références

Liens externes 
 Town Of Motors
 Das fahrzeug im IMCDb
 Go motors
 IMV 1600
 IMV1600 SI
 Aircooled Network

Véhicule utilitaire
Automobile des années 1960
Automobile des années 1970
Automobile des années 1980
IMV